Маньковское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Краснинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Маньково.

Образовано законом от 1 декабря 2004 года. Упразднено законом от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Мерлинское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 88,3 км²
 Расположение: центральная часть Краснинского района
 Граничит:
 на севере — с Смоленским районом
 на востоке — с Волковским сельским поселением
 на юго-востоке — с Мерлинским сельским поселением
 на юго-западе — с Малеевским сельским поселением
 на западе — с Краснинским городским поселением
 на северо-западе — с Гусинским сельским поселением
 Крупные реки: Ветесна, Дубрава.
 По территории поселения проходят автомобильные дороги  (Смоленск — Красный — Гусино).

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 12 населённых пунктов:
 Маньково, деревня
 Даниловка, деревня
 Железково, деревня
 Мироедово, деревня
 Михайлово, деревня
 Новоселки, деревня
 Середнево, деревня
 Сырокоренье, деревня
 Смилово, деревня
 Уварово, деревня
 Черныши, деревня
 Яново, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, лесозаготовка и лесопереработка.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Краснинского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году